Federico Gozi ist der Name folgender Personen:

* Federico Gozi (Politiker, I), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1629/1630, 1634 und 1640/1641
 Federico Gozi (Politiker, II), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1707 und 1726
 Federico Gozi (Politiker, III), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1808 und 1822
 Federico Gozi (Politiker, IV), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1872 und 1903
 Federico Gozi (Politiker, V), san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1935 und 1940/1941